Dulverton je lahko:
 Dulverton, Anglija
 HMS Dulverton - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice